Europese weg 22, een Europese weg
E22 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten